Національна ліга В 1990—1991 — 44-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став ХК «Кур», підвищився до НЛА ХК «Кур».

Регламент 
Згідно регламенту у лізі виступало 10 клубів, що провели між собою по чотири гри. Найкраща четвірка на другому етапі грала у перехідному турнірі з клубами НЛА. Шістка найгірших на другому етапі виявила два клуби, що вибули до першої ліги.

Підсумкова таблиця

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1991    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1990 у швейцарському спорті
1991 у швейцарському спорті